Baskervilski pas može biti:

Baskervillski pas - Roman A. C. Doylea
Baskervilski pas (2002) - BBC-ov film iz 2002.